Ре́ншоу () — англійське прізвище.

 Вільям Реншоу (1861—1904) — британський тенісист.
 Ернест Реншоу (1861—1899) — британський тенісист.

Примітки 

Англійські прізвища